Garrovillas de Alconétar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Garrovillas, ort, Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Garrovillas de Alconétar (kommun i Spanien), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar